Hulhudhoo (Baa-atol), een eiland van het Baa-atol, Maldiven
 Hulhudhoo (Raa-atol), een eiland van het Raa-atol, Maldiven
 Hulhudhoo (Seenu-atol) , een eiland van het Seenu-atol, Maldiven